

Айрик — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Айрик — село, Каркаралінський район, Карагандинська область